Grützmacher är ett tyskt efternamn som burits av bland andra:

 Curt Grützmacher (1928–2010), tysk konstvetare
 Friedrich Grützmacher (1832–1903), tysk cellist och komponist
 Friedrich Grützmacher den yngre (1866–1919), tysk cellist 
 Georg Grützmacher (1866–1939), tysk kyrkohistoriker
 Leopold Grützmacher (1835–1900), tysk cellist och komponist
 Martin Grützmacher (1901–1994), tysk fysiker
 Richard Grützmacher (1876–1959), tysk systematisk teolog

Tyska efternamn